Theo Molkenboer (architect), Nederlands architect
Theo Molkenboer (schilder), Nederlands schilder